Município de Bedford pode referir-se a algum dos seguintes lugares nos Estados Unidos:

 Município de Bedford (Arkansas), um município localizado no condado de Cross.
 Município de Bedford (condado de Wayne, Illinois), um município localizado no condado de Wayne.
 Município de Bedford (condado de Taylor, Iowa), um município localizado no condado de Taylor.
 Município de Bedford (condado de Calhoun, Michigan), um município localizado no condado de Calhoun.
 Município de Bedford (condado de Monroe, Michigan), um município localizado no condado de Monroe.
 Município de Bedford (condado de Lincoln, Missouri), um município localizado no condado de Lincoln.
 Município de Bedford (condado de Coshocton, Ohio), um município localizado no condado de Coshocton.
 Município de Bedford (condado de Meigs, Ohio), um município localizado no condado de Meigs.
 Município de Bedford (condado de Bedford, Pensilvânia), um município localizado no condado de Bedford.